Fol·licle (fruit), fruit sec que prové d'un únic carpel, que es caracteritza per obrir-se quan és madur per una sutura ventral
 Fol·licle pilós, part de la pell que permet a un cabell de créixer 
 Fol·licle preovulatori o fol·licle de De Graaf, vesícula de l'ovari que conté els òvuls
 Fol·licle sebaci, glàndula de la pell encarregada de secretar greixos